Wyrli doł – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Wyrli doł – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan